Апаско има више значења:

 Апаско, Мина де Јесо (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Општина Апаско (Мексико), општина у савезној држави Мексико у Мексику